Э́дгар Я́нович Зи́ле (1908—1986) — латвийский и советский актёр театра и кино, лауреат Сталинской премии (1950), народный артист Латвийской ССР (1959).

Биография 
Родился  1908 года. Учился в Латвийском университете. В 1926 окончил драматическую студию в Риге и вступил в труппу Рабочего театра в Риге. Играл Ричарда («Ученик дьявола» Б. Шоу).

В 1934—1947 годах — актёр театра «Дайлес», с 1947 года — в ГАТД Латвийской ССР имени А. М. Упита.

Роли в театре 
 «1905» А. М. Упита — Мартыньш Робежниек
 «Земля зелёная» А. М. Упита — Швехеймер
 «Дон Карлос» Ф. Шиллера — маркиз Поза
 «Много шума из ничего» Шекспира — Бенедикт
 «Сын рыбака» В. Т. Лациса — пастор Теодор
 «Великая сила» Б. С. Ромашова — Лавров
 «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо — Доменико

 Фильмография 
1947 — Возвращение с победой — Пауль Нагла
1949 — Райнис — Райнис
1970 — Слуги дьявола — Салдерн
1971 — Наследники военной дороги — эпизод
1972 — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — Салдерн
1975 — В клешнях чёрного рака — эпизод
1978 — Право первой подписи — эпизод

Награды и звания 
 Орден «Знак Почёта» (03.01.1956)
 Сталинская премия третьей степени (1950) за исполнение роли пастора Теодора в спектакле «Сын рыбака» В. Т. Лациса на сцене ЛатвАДТ имени А. М. Упита (1949)
 народный артист Латвийской ССР (1959)

Народные артисты Латвийской ССР